Ribben ist ein deutscher Ortsname:

 Ribben, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Rybno (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ribben (Ostpreußen), Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland